Svalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Svalltjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Östra Svalltjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Svalltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Svalltjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (4,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn